Il singolare del torneo di tennis ATP Venezia 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roberto Argüello che ha battuto in finale Jimmy Brown 2-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Víctor Pecci (primo turno)

 Dominique Bedel (quarti di finale)
 Guy Forget (secondo turno)
 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Jimmy Brown (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Venezia 1983